Guild steht für:

 Guild, US-amerikanischer Gitarrenhersteller
 Guild (Spieleserie), eine Spielereihe von Level-5
 Guild (New Hampshire), Siedlung in Newport (New Hampshire)

Guild ist der Familienname folgender Personen:
 Curtis  Guild (1860–1915), US-amerikanischer Politiker
 Lafayette Guild (1825–1870), Chirurg in der United States Army
 Nancy Guild (1925–1999), US-amerikanische Schauspielerin
 Nigel Guild (* 1949), britischer Marineoffizier
 Tricia Guild (* um 1950), britische Innenarchitektin und Unternehmerin